Queen's Club-mesterskaberne 2023 er en tennisturnering, der bliver afviklet udendørs på græsbaner i Queen's Club i London, Storbritannien i perioden . - . juni 2023. Det er den 120. udgave af Queen's Club-mesterskaberne siden den første turnering i 1890, og turneringen bliver på grund af et sponsorat markedsført under navnet cinch Championships.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € ????, hvilket var en stigning på ca. ???? % i forhold til den foregående turnering i 2022. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 ?? direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 4 par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Kilder 

 ATP Tour - London / Queen's Club 2023 
 LTA - Cinch Championships 

2023
ATP Tour 2023